El término canastero chico puede referirse a:

 canastero chico, el nombre común de la especie de ave Asthenes modesta en Chile;

 canastero chico, el nombre común de la especie de ave Asthenes pyrrholeuca en Uruguay.